9XR peut désigner :
 9XR, le préfixe de l'OACI pour l'immatriculation des aéronefs du .

Sigle de 3 caractères